Туляга́нов — фамилия узбекского происхождения. Известные носители:

 Туляганов, Карим Алимшанович (род. 1973) — узбекский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Туляганов, Хабибулла Тулягинович — узбекский учёный, министр геологии Узбекской ССР.

Женщины

 Туляганова, Ирода Батыровна (род. 1982) — узбекская теннисистка, победительница турниров WTA и ITF.